Alos kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Alos, Ariège, kommun i departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Alos, Tarn, kommun i departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Alos-Sibas-Abense, kommun i departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine,